Piętnaste zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2013/2014 odbywały się w słoweńskiej Planicy. Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego zostały rozegrane 20 marca, zaś pierwszy konkurs indywidualny 21 marca. Dzień później odbył się konkurs drużynowy. 23 marca odbyły się kwalifikacje i finałowy konkurs sezonu 2013/2014.

Skocznia

Program zawodów

Jury

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Konkurs drużynowy

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje po konkursach w Planicy

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Planica
Puchar Świata w skokach narciarskich w Planicy
2014 w Słowenii